Ghani est un nom propre dérivé du mot arabe غني (signifiant littéralement riche).

Patronyme 
 Abd El Ghani Ben Massaoud Azzamouri (mort en 1621), médecin marocain.
 Abdul Aziz Abdul Ghani (1939-2011), homme d'État yéménite, premier ministre de 1994 à 1997.
 Abdul Ghani Assar (né en 1923), ancien joueur de football international afghan.
 Abdul Ghani Baradar (né vers 1968), chef de guerre afghan taliban.
 Aishah Ghani (1923-2013), femme politique malaisienne
 Ashraf Ghani (né en 1949), homme d'État afghan, président de la république islamique d'Afghanistan de 2014 à 2021. 
 Azra Ghani (née en 1971), professeure d'épidémiologie des maladies infectieuses à l'Imperial College de Londres.
 Abdel Ghani el-Gamasy (1921-2003), maréchal égyptien, commandant en chef des forces armées égyptiennes.
 Mohammad Ghani Hikmat (1929-2011), sculpteur irakien.
 Mohammed V al-Ghani (1338-1391), huitième émir nasride de Grenade. 
 Nusrat Ghani (né en 1972, femme politique britannique.
 Rula Ghani (née en 1948), épouse du président afghan Ashraf Ghani, première dame d'Afghanistan de 2014 à 2021.

Prénom 
 Ghani Alani (né en 1937), poète et calligraphe irakien.
 Ghani Boudebouz, homme politique algérien et député de la Wilaya d'Alger de 2012 à 2017.
 Ghani Yalouz (né en 1967), lutteur français.

Voir aussi 
 Abdelghani Loukil (né en 1973), ancien handballeur algérien.
 Abdel-Ghani Djaadaoui (né en 1947), footballeur international algérien.
 Esmaïl Ghani (né en 1957), général iranien.